Callaghan ist der Familienname folgender Personen:

 Colleen Callaghan, amerikanische Friseurin
 Daniel J. Callaghan (1890–1942), US-amerikanischer Admiral
 Duke Callaghan (1914–2002), US-amerikanischer Kameramann
 Dympna Callaghan, amerikanische Anglistin und Hochschullehrerin
 Ian Callaghan (* 1942), englischer Fußballspieler

 John C. Callaghan (1869–1929), US-amerikanischer Bergmann und Politiker
 Marissa Callaghan (* 1985), nordirische Fußballspielerin
 Morley Callaghan (1903–1990), kanadischer Schriftsteller
 Paul Callaghan (1947–2012), neuseeländischer Physiker
 Terry Callaghan (* 1945), britischer Ökologe

Callaghan ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Callaghan (New South Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Callaghan (Texas)
 Callaghan (Virginia)

Siehe auch:
 O’Callaghan
 Callahan